Lill-Godträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Godträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (25 ha)
Lill-Godträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (19,7 ha)

Se även
Godträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn